Ро́йстон Ри́кки Дре́нте (; 8 апреля 1987, Роттердам) — нидерландский футболист, защитник и полузащитник испанского клуба .

Клубная карьера 

Ройстон Дренте — воспитанник роттердамских футбольных клубов «Фейеноорд» и «Эксельсиор».

В сезоне 2005/06 впервые вышел на поле за основную команду «Фейеноорда» в чемпионате Нидерландов. В том сезоне сыграл только 3 матча, уже в следующем — стал регулярно играть, проведя в общей сложности 28 игр за клуб.

На чемпионате Европы среди молодёжных команд в 2007 году Ройстон выступил блестяще, и им заинтересовались иностранные клубы («Барселона», «Реал Мадрид» и «Челси»). Первоначально «Фейеноорд» не отпускал футболиста, но после долгих переговоров согласился продать «Реалу» за € 14 млн.

Официальный дебют Дренте в «Реале» состоялся во втором матче Суперкубка Испании против «Севильи». В начале сезона 2007/08 Дренте регулярно играл в основном составе, но вскоре уступил место на поле набравшему хорошую форму бразильцу Марсело. Поэтому 31 августа 2010 года он перешёл в «Эркулес» на правах аренды, в составе которого принял участие в 17 матчах и забил четыре гола. Между клубами была договорённость, что в случае выхода игрока на поле в матче против своего основного клуба «Реалу» должна быть выплачена сумма в размере € 2 млн. Следующий сезон Дренте на правах аренды провёл в английском «Эвертоне».

С мая по декабрь 2012 года не имел никакой игровой практики, а 2 февраля 2013 года подписал контракт сроком на 3,5 года с российским клубом «Алания». 15 апреля сделал первый в карьере хет-трик — в ворота «Мордовии». Но по итогам сезона клуб вылетел из Премьер-лиги.

21 июня 2013 года подписал двухлетний контракт с «Редингом». Соглашение включало в себя опцию продления ещё на год.

1 сентября 2014 года был арендован клубом «Шеффилд Уэнсдей» на полгода без права выкупа.

23 января 2015 года перешёл в «Кайсери Эрджиесспор». Соглашение было рассчитано на два с половиной года.

В сентябре 2015 года перешёл в клуб «Бани Яс» из Абу-Даби, выступающий в чемпионате ОАЭ.

В феврале 2017 объявил о завершении карьеры и решении стать рэпером.

Летом 2018 году возобновил карьеру и присоединился к роттердамской «Спарте».

В январе 2021 года на правах свободного агента перебрался в «Расинг Мурсию».

Карьера в сборной 
Ройстон Дренте впервые сыграл за молодёжную команду своей страны, куда был приглашён тренером Фоппе де Ханом, на чемпионате Европы 2007, который проводился в Нидерландах. Он был одним из самых важных игроков сборной Голландии и был признан лучшим игроком этого турнира, который голландцы и выиграли.

В следующем году представлял свою страну на летних Олимпийских играх 2008 года.

14 ноября 2010 года Дренте впервые был вызван в основную команду сборной Голландии тренером Бертом ван Марвейком, который выбрал его в качестве замены выбывшему из-за травмы Урби Эмануэльсону. Три дня спустя он дебютировал, выйдя на замену во второй половине товарищеского матча с Турцией.

Достижения 
«Реал Мадрид»
 Чемпионат Испании: 2007/08
 Суперкубок Испании: 2008
Нидерланды (до 21)
 Чемпионат Европы (до 21): 2007
Личные
 Лучший игрок чемпионата Европы среди молодёжных команд: 2007

Статистика выступлений

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: 1 матч / 0 голов; 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений

Примечания

Ссылки 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Кайсери Эрджиесспор»
Игроки ФК «Бани Яс»
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Козаккен Бойз»